Kozienice (plaats), plaats in Polen
 Kozienice (gemeente), gemeente in Polen
 Kozienice (district), district in Polen